Татарский Илек () — река, расположенная в Республике Татарстан, приток Мензели.

Его истоки находятся на западных склонах Иляксаза. Татарский-Илек имеет широкую, хорошо разработанную долину с двумя надпойменными террасами. Пойма Татарского-Илека обладает озёрами-старицами.

На Татарском-Илеке расположены села Иляксаз, Сарманово. При впадении в Мензелю — село Сарманово.

Этимология 
По поводу названия существует несколько версий. Наиболее доказательная — сопоставление с тюрко-татарским илек, киргизским и чагатайским елик — «косуля». В Башкирии есть топонимы Илек («Косуля»), Илектау («Гора косуль»), Татарий Илексаз (Косулье болото), река Малая или Татарский Илек.

Притоки Мензели
Реки Сармановского района